Мейстріліга 2008 — 18-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона втретє поспіль здобула Левадія.

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Флора взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Естонії 2008—2009
2. 6 листопада 2008 року Комісія з ліцензування Естонської футбольної асоціації вирішила не видавати клубу ТВМК ліцензію на участь у наступному сезоні Мейстріліги у зв'язку з фінансовими труднощами протягом цього сезону. Естонська футбольна асоціація допомогла клубу дограти сезон, і вони посіли 3-є місце, але у підсумку були опущені до 10-го місця. Після закінчення сезону клуб був розпущений.

Позначення:

Результати

Матчі 1-18

Матчі 19-36

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|20/23 листопада 2008

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на soccerway 

2008
Естонія